KS GKS Jastrzębie S.A – polski klub sportowy z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Od sezonu 2022/2023 uczestnik II ligi polskiej w piłce nożnej.

Informacje ogólne 
 Pełna nazwa: Klub Sportowy GKS Jastrzębie Spółka Akcyjna
 Stadion: Stadion Miejski w Jastrzębiu-Zdroju
 Liga: II liga polska w piłce nożnej
 Rok założenia: 15 czerwca 1961
 Barwy klubowe: zielono-czarno-żółte
 Debiut w najwyższej lidze: 30 lipca 1988/89
 Adres: ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Historia

Chronologia nazw 
 1961-1963: Górnik Jastrzębie 
 1962-1970: Górnik Jastrzębie-Moszczenia 
 1970–1999: GKS Jastrzębie (Górniczy Klub Sportowy Jastrzębie)
 1999–2005: MKS Górnik Jastrzębie (Miejski Klub Sportowy Górnik Jastrzębie)
 2005-2010: MKS GKS Jastrzębie (Miejski Klub Sportowy GKS Jastrzębie)
 2010–2021: KS GKS 1962 Jastrzębie (Klub Sportowy GKS 1962 Jastrzębie)
 od 2021: KS GKS Jastrzębie S.A (Klub Sportowy GKS Jastrzębie Spółka Akcyjna)

Zarys 
Górnik Jastrzębie powstał w 1961 roku jako klub wielosekcyjny. Każda z sekcji (siatkarska, piłkarska, bokserska, tenisa stołowego) mogła liczyć na mecenat kolejnych powstających w mieście kopalni. Sekcja piłki nożnej znajdowała się pod opieką kopalni Moszczenica. W latach 70. GKS Jastrzębie był solidnym III-ligowcem, któremu udało się na rok zagościć w II lidze, a także uzyskać awans do półfinału Pucharu Polski w sezonie 1975-1976. Wówczas to w pokonanym polu piłkarze GKS Jastrzębie pozostawili Legię Warszawa, Wisłę Kraków oraz Stal Rzeszów. Zatrzymała ich dopiero naszpikowana gwiazdami reprezentacji Stal Mielec.
W sezonie 1988/1989 GKS Jastrzębie grał w I lidze, uzyskując awans po zwycięskim barażu z Piastem Nowa Ruda. 14. miejsce wśród najlepszych polskich drużyn nie pozwalało na utrzymanie i po przegranych meczach barażowych z Zawiszą Bydgoszcz GKS Jastrzębie powrócił do II ligi. Rok później klub zanotował kolejny spadek, tym razem do III ligi gdzie występował do 2007 r.,z krótką dwuletnią przerwą (lata 2002–2004 spędzone w IV lidze).Awansował do II ligi piłkarskiej 26 Maja 2007 r. Po wygranym meczu z GKS Katowice. W roku 1999 nastąpiła zmiana nazwy klubu na MKS (Miejski Klub Sportowy) Górnik Jastrzębie, który w roku 2005 został przemianowany na MKS (Miejski Klub Sportowy) GKS Jastrzębie. W sezonach 2007/2008 i 2008/2009 zespół występował w II lidze (nowa I liga), jednakże po wygranych barażach nie uzyskał licencji na grę na zapleczu ekstraklasy. W kolejnym sezonie 2009/2010 występował w nowej II lidze (3 poziom rozgrywkowy w Polsce), jednakże wskutek problemów finansowych i organizacyjnych drużyna uległa rozwiązaniu. Dzięki pomocy działaczy Gosława Jedłownik w sezonie 2010/2011 drużyna z Jastrzębia występowała w lidze okręgowej formalnie jako KS. Gosław Jedłownik i uzyskała awans do Ligi Śląskiej. W czerwcu 2011 r. Gosław Jedłownik został przeniesiony do Jastrzębia i formalnie stał się drużyną GKS Jastrzębie.

Do roku 1989 klub rozgrywał swoje mecze na „starym” stadionie przy ulicy Kościelnej o pojemności 10000, po czym przeprowadził się na nowo wybudowany obiekt w centrum miasta (Stadion Miejski przy ul. Harcerskiej 14b) wyposażony w sztuczne oświetlenie i o pojemności 5650 (wszystkie miejsca siedzące).

Poszczególne sezony

Osiągnięcia 
 14 miejsce w Ekstraklasie (sezon 1988/1989)
 Półfinał Pucharu Polski w sezonie 1975/1976
 1/8 finału Pucharu Polski w sezonie 1988/1989
 Po 17 latach w sezonie 2006/2007 awans do II Ligi po wygranym meczu z GKS Katowice 3-2
 Ćwierćfinał Pucharu Polski w sezonie 2016/17
 Awans do I ligi w sezonie 2017/18

Piłkarze GKS-u 
 Kadra i Pierwszy skład 
 Kadra i Drużyna Rezerw

Obecny skład 
 Stan na 6 marca 2022.

Stadion 
 
Stan na 29 maj 2022 r.
 
Stadion Miejski w Jastrzębiu-Zdroju
 Pojemność	 5650
 Kluby:	 GKS Jastrzębie
 Moc oświetlenia: 1400 lux
 Renowacje: 2007, 2008, 2017, 2019
 Rekord frekwencji: 9000 (GKS Jastrzębie - GKS Katowice, 26.05.2007)
 Podgrzewana murawa: Tak
 Uwagi:	 Maksymalna pojemność stadionu to około 20 000 miejsc, jednak niezależnie od rozgrywek część trybun nieposiadająca betonowych stopni (wały ziemne) jest nieczynna.
 W 1992 roku stadion gościł reprezentacje Polski i Czechosłowacji. Był to ostatni oficjalny mecz reprezentacji Czechosłowacji przed podziałem państwa. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0.

Rekordy GKS-u Jastrzębie 
Stan na 30 czerwca 2022

Klubowe 

 Debiut w najwyższej lidze: 30 lipca 1988/89 z Lechem Poznań (0:2)
 Najwyższa pozycja w lidze: 14. miejsce w 1988/1989 (Ekstraklasa)
 Najwyższe zwycięstwo w lidze: 9:0 (vs Olimpia Kowary, 1 kwietnia 2017)
 Najwyższa porażka w lidze: 0:6 (vs Odra Wodzisław Śląski, 5 września 1992)
 Najwyższa frekwencja: 12.000  (vs Lech Poznań 0:2, 30 sierpnia 1988)
 Najniższa frekwencja: 1 (MRKS Czechowice-Dziedzice, 27 kwietnia 2013)
 Najwięcej zwycięstw w sezonie: 25 – (2003/04)
 Najwięcej przegranych w sezonie: 19 –  (2020/21)
 Najwięcej zdobytych bramek w sezonie: 100 – IV liga polska grupa śląska II (2013/14)
 Najmniej zdobytych bramek w sezonie: 22 – 1.iga południowa (1973/74)
 Najwięcej meczów bez porażki: 26 - (7 maja 2016 – 21 października 2016)
 Najwięcej meczów bez zwycięstwa: 10 - (12 czerwca 2020 – 7 czerwca 2021)

Indywidualne 

 Najwięcej spotkań w lidze: 391 – Andrzej Myśliwiec
 Najlepszy strzelec w lidze: 79 – Mariusz Miąsko
 Najlepszy strzelec w sezonie w lidze: 21 – Mariusz Miąsko (IV liga polska (2003/2004)
 Najmłodszy zawodnik: 16l. 136d. – Arkadiusz Syrek (vs Lubuszanin Drezdenko, III liga polska(2000/2001), 16 września 2000)
 Najstarszy zawodnik: 40l. 263d. – Mariusz Pawełek (vs Korona Kielce, I liga polska (2021/2022), 5 grudnia 2021)
 Najmłodszy strzelec w lidze: 16l. 231d. – Patryk Dudziński (vs KP Unia Racibórz, IV liga polska (grupa śląska II), 15 sierpnia 2012)
 Najstarszy strzelec w lidze: 38l. 146d. – Witold Wawrzyczek (vs Rekord Bielsko-Biała, IV liga polska (grupa śląska II), 15 października 2011)
 Najwięcej goli w meczu ligowym: 6 – Patryk Dudziński (vs KP Unia Racibórz, IV liga polska (grupa śląska II), 15 sierpnia 2012)

Kibice 
Frekwencja na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju waha się w zależności od rangi spotkania. .

Rekord frekwencj padł na stadionie przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju było to ok. 12.000 w meczu GKS Jastrzębie - Lech Poznań 30 lipca 1988. Mecz zakończył się wynikiem 0:2.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 
 GKS Jastrzębie na 90minut.pl
 GKS Jastrzębie na YouTube
 GKS Jastrzębie na Facebook

Zobacz też 
 JKH GKS Jastrzębie - klub hokejowy
 Jastrzębski Węgiel - polski męski klub siatkarski

Uwagi

Przypisy 

Sport w Jastrzębiu-Zdroju
Kluby piłkarskie w województwie śląskim